Купишкское районное самоуправление (, до 1995 — Купи́шкский райо́н) — муниципальное образование в Паневежском уезде Литвы.

История 
Район образован в июне 1950 года.

7 декабря 1959 года к Купишкскому району была присоединена часть территории упразднённого Вабальнинкского района.

Население

Населённые пункты 
 2 города — Купишкис и Субачюс;
 7 местечек — Ализава, Анташава, Палевине, Саламестис, Скапишкис, Сенасис-Субачюс и Шимонис;
 400 деревень.

Численность населения (2001):
 Купишкис — 8451
 Субачюс — 1180
 Норюнай — 1176
 Шепета — 620
 Шимонис — 505
 Скапишкис — 496
 Рудиляй — 485
 Ализава — 450
 Аукштупенай — 388
 Адомине — 328

Староства 
Район включает 6 староств:
 Ализавское (; Ализава)
 Купишкское (; Купишкис)
 Норюнское (; Норюнай)
 Скапишкское (; Скапишкис)
 Субачское (; Субачюс)
 Шимонское (; Шимонис)

Известные люди

В районе родились 
 Стасюнас, Йонас Антано (1919—1987) — оперный певец, народный артист СССР.

Примечания

Ссылки 

 

Районы Литвы
Купишкский район